Lawrence Thomas, calciatore australiano
Lawrence Thomas, giocatore di football americano